Пукиш може бити:

 Пукиш (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Пукиш (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ